Il singolare del torneo di tennis Maceió Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tomás Carbonell che ha battuto in finale 7–6 (14–12), 5–7, 6–2 Christian Miniussi.

Teste di serie

  Martín Jaite (quarti di finale)
 n/a
 n/a
  Gabriel Markus (quarti di finale)

 Jaime Oncins (primo turno)
 Christian Miniussi (finale)
 Roberto Azar (secondo turno)
 Tomás Carbonell (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maceió Open 1992
ATP Tour 1992